Menta romana puede referirse a:
 el nombre común de la planta Mentha spicata; o
 el nombre común de la planta Tanacetum balsamita.